Tschernigow, ukrainisch Tschernihiw, polnisch Czernihów bezeichnet:

einen Ort:
 die ukrainische Stadt Tschernihiw

eine Verwaltungseinheit:
 das ehemalige Fürstentum Tschernigow (etwa 1023–1401)
 die ehemalige Woiwodschaft Czernihów der polnisch-litauischen Adelsrepublik (1635–1667)
 das ehemalige russische Gouvernement Tschernigow (1802–1925)
 die heutige ukrainische Oblast Tschernihiw (seit 1932)
 das ehemalige Bistum Tschernigow

eine Person oder Personengruppe:
 Michael von Tschernigow (oder Michail Wsewoloditsch; 1185–1246), russischer Großfürst; wird heute in der ukrainisch-orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt
 Mstislaw von Tschernigow (* um 983, † 1034/36), Fürst von Tmutarakan (um 988–1034/36) und Tschernigow (1024–1034/36)
 ein Fürstenhaus, siehe Fürsten von Tschernigow
 die Titulatur für Adlige in der polnisch-litauischen Adelsrepublik (1635–1795) (Fürst, Woiwode, Kastellan von Czernihów)

im militärischen Bereich:
 das russische Regiment Tschernigow im Jahre 1813 unter Generalmajor Fürst Schachowskoi
 eine Kriegsoperation (Tschernigow-Poltawa-Operation), siehe Schlacht am Dnepr

Siehe auch:
Tschernikow